

Astronomia 
 K0 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 K0 – codice vettore IATA di Sunwing Airlines